Lengyel Sándor (1930–1988) grafikus
 Lengyel Sándor (1969–) kibernetikus